Горичник настурциевый () — вид многолетних травянистых растений рода  семейства .

В природе ареал охватывает горные местности Западной Европы. Как заносное натурализировалось в Северной Америке.

Растёт высоко в горах (в Альпах выше 1000 м, редко — ниже); предпочитает известковые почвы и кремнезёмы горных лугов, берега ручьев, влажные кустарниковые заросли.

Ботаническое описание 
Корень толстый, веретеновидный, с многочисленными подземными побегами.

Стебель прямой, округлый, бороздчатый, голый, простой или наверху ветвистый, высотой 30—100 см.

Листья голые или снизу шероховатые. Прикорневые листья длиной 30 см, шириной 35 см, почти двояко тройчатые, доли первого порядка черешковые, глубоко трёхраздельные, лопасти эллиптические или ланцетовидные, заострённые, длиной 5—10 см, шириной 4—7 см. Верхние листья просто надрезанные, сидячие, влагалищные.

Зонтики 40—50-лучевые, диаметром 10—15 см, зонтички диаметром около 1 см. Зубцы чашечки незаметные; лепестки белые или красноватые, длиной 1—1,5 мм, шириной 0,75—1 мм, широко обратнояйцевидные.

Плоды почти округлые, длиной 4—5 мм и такой же ширины.

Значение и применение 
Корневище горичника (Rhizoma Imperatoriae, Imp. albae или Osturthii) используется в народной медицине. Терапевтический эффект оказывают содержащиеся в корневище фуранокумарины (императорин), эфирные масла, ароматические горечи, дубильные вещества, смола и крахмал.

Классификация

Таксономия 
Вид Горичник настурциевый входит в род  семейства  порядка .

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Зонтичные
Флора Европы
Флора Северной Америки